Phase (von altgriechisch phásis „Erscheinung, Aufgang eines Gestirns“) steht für:

 Phase (Materie), räumlicher Bereich mit gleichartigen physikalischen und chemischen Eigenschaften
 Phasenwinkel, die aktuelle Position im Ablauf eines periodischen Vorgangs
 Ursprungswinkel einer komplexen Zahl in Polarform, siehe Komplexe Zahl #Polarform
 umgangssprachlich der spannungsführende Leiter einer Wechselstromleitung, siehe Außenleiter
 eigentlich unmischbare Komponente in einem fein verteilten Stoffgemisch, siehe Emulsion
 Entwicklungsschritt einer Unterrichtseinheit, siehe Phasenstruktur (Didaktik)
 Entwicklungsschritt zur Prozessentwicklung, siehe Projektphase
 Entwicklungsschritt zur Arzneimittelzulassung, siehe Klinische Studie #Phasen einer Arzneimittelstudie

Namensbestandteil:
 Phase (Band), britische Rockband (ab 2003)
 Phase 2, „Zeitschrift gegen die Realität“, deutsches linkes Theorie- und Diskussionsmagazin (ab 2001)
 Phase 10, Kartenspiel ähnlich Rommé (1982)
 Phase IV (Film), britischer Science-Fiction-Film von Saul Bass (1974)
 HTML-Editor Phase 5, kostenloses Computerprogramm (ab 1996)
 bei den Betriebssystemen z/OS und BS2000 ein ausführbares Computerprogramm, siehe Lademodul

PHASE steht für:
 PHASE, Practical Help Achieving Self Empowerment, Kooperation zwischen Nichtregierungsorganisationen

Siehe auch:
 Mondphase (Gestalt eines nicht selbst leuchtenden Himmelskörpers)

 Phasor (komplexe Amplitude)
 Phaser, Phasenstruktur (Begriffsklärung)
 Phasis (Begriffsklärung)
 Fase (abgeschrägte Fläche an einer Werkstückkante)
 Vase (Gefäß)

Abkürzung